Ехидо Сан Бартоло има више значења:

 Ехидо Сан Бартоло (Пачука де Сото), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ехидо Сан Бартоло (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику